Éctor Jaime Ramírez Barba (León, Guanajuato, 1 de diciembre de 1956). Es un médico, servidor público y político mexicano; Cursó un Diplomado en Alta Dirección en el IPADE y otro en Alto Liderazgo Político en la Universidad Anáhuac. Obtuvo título de Maestría en Administración y como Cirujano General. Es especialista certificado en cirugía general y en salud pública; cuenta con dos doctorados, de los cuales se graduó con honores. Uno es en Ciencias de la Salud con Énfasis en Cirugía por la Pacific Western University y otro en Administración Pública por la Universidad Anáhuac. 

Es Profesor honorífico de la División de Ciencias de la Salud de la Universidad de Guanajuato. Es también, Socio Honorario del Colegio de Cirugía del Estado de Guanajuato y miembro de la Sociedad Mexicana de Salud Pública. 
En la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, es integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, habiendo resultado electo en 2018 como diputado federal por el Distrito V con cabecera en León, Guanajuato. Es secretario de la Comisión de Salud e Integrante de las Comisiones de Desarrollo Social, de Transparencia y Anticorrupción; y del Comité de Ética de la LXIV Legislatura. Éctor Jaime es el Coordinador de la Fundación Miguel Estrada Iturbide, encargada de brindar asesoría parlamentaria en relación con temas de índole social, económica, política y jurídica, y todos aquellos otros que acompañan la labor legislativa de los 77 diputados federales del PAN. 
Es miembro del Consejo Consultivo de la Asociación Mexicana de Cirugía General A.C.

Trayectoria política  
Es militante del Partido Acción Nacional desde el 10 de marzo del 2005. En la estructura partidista ha sido Consejero Estatal y Nacional; Presidente de la Comisión Organizadora Municipal para la elección del 2011; Presidente de la Comisión Organizadora Estatal de Guanajuato en el proceso electoral del 2015; Coordinador del Grupo Parlamentario del PAN en la LXIII Legislatura del Congreso Local de Guanajuato e integrante del Sistema PAN por la Vida y la Familia.
Ha ocupado diversos cargos en la Administración Pública Federal y Local entre los que destaca haber sido legislador, funcionario público y médico de instituciones como el IMSS, el ISSSTE y el Hospital Ángeles León.  
En el ámbito legislativo, fue diputado federal LX Legislatura del Congreso de la Unión (2006-2009) en la que presidió la Comisión de Salud. Posteriormente fue diputado local en la LXIII Legislatura del estado de Guanajuato (2015-2018), en la que además de haber sido el Coordinador de los Diputados del PAN, también fue Presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política. Actualmente es integrante de la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión (2018-2021). 
En el Poder Ejecutivo Estatal, ha fungido como Secretario de Desarrollo Social y Humano y Coordinador del Eje Calidad de Vida (2012-2015) y dos veces Secretario de Salud del estado de Guanajuato en el periodo 2000-2006 y 2011-2012, respectivamente.

Trayectoria médica 
En el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) ha sido Titular de la Unidad de Evaluación de Delegaciones y Médico Especialista en Cirugía General. Mientras que en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) se ha desempeñado como Director, Subdirector y Cirujano General del Hospital Regional de León y Cirujano General del Hospital Ángeles León, Guanajuato.
Presidió el Colegio de Médicos Especialistas en Cirugía General de Guanajuato.

Docencia 
En la Universidad de Guanajuato, se ha desempeñado como Investigador Titular B, Secretario Académico, Secretario General y Director; además de Profesor de Licenciatura y Posgrado de la División de Ciencias de la Salud, en donde actualmente también es Profesor Honorífico. 
También ha impartido cátedra en la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y en la Facultad de Medicina de la Universidad Anáhuac, para las asignaturas de ecología, anatomía, cirugía experimental, estadística, economía, entre otras.
Ha dirigido numerosas tesis de posgrado y formado a destacados profesionales de la salud.
Fue Vocal de la Asociación de Facultades y Escuelas de Medicina de México.
Es Académico Emérito de la Academia Mexicana de Cirugía y Académico Numerario de la Academia Nacional de Medicina de México.
Presidió la Sociedad de Gastroenterología del Estado de Guanajuato A.C. (2000-2002).
Es Miembro Honorario del Colegio de Cirujanos Especialistas del Estado de Durango A.C, de la Asociación de Cirugía General de Chiapas A.C., del Consejo Científico Asesor del Centro de Investigaciones Médico-Quirúrgicas de Cuba y de la Sociedad Guanajuatense de Salud Pública A.C. 
Fue Presidente y Vicepresidente de la Asociación Mexicana de Cirugía General y Presidente del Colegio de Médicos Especialistas en Cirugía General del Estado de Guanajuato.

Investigaciones y publicaciones 
Buena parte de la divulgación de sus conocimientos, se pueden identificar en las publicaciones de más de 147 artículos originales de alcance nacional e internacional. Ha participado en la publicación en 35 libros y de 450 columnas editoriales en diversos periódicos; ha dirigido 48 tesis de licenciatura, maestría y doctorado; ha impartido más de 700 ponencias, abarcando diversos temas de los cuales destacan: Cirugía General, Salud Pública, Economía de la Salud, Biotecnología y Bioingeniería, Políticas Públicas y Experiencias Legislativas. 
Ha sido integrante de 17 comités editoriales y sus proyectos como autor o coautor pueden consultarse en:  * Publicaciones

Premios y distinciones 
Por su trayectoria profesional ha sido galardonado con diferentes distinciones como el "International Guest Scholarship" por el International Relations Committee to the Board of Regents of the American College of Surgeons Chicago.
En 2004 y 2009 recibió el Premio "Dr. Francisco Fonseca García" de la Academia Mexicana de Cirugía A.C., así como el premio al mérito científico "Dr. Gonzalo Castañeda" en los años 2006 y 2008. 
En 2017, la Asociación Mexicana de Cirugía General le otorgó la medalla "Dr. Felipe Saldívar Bernal"; En 1998 la Federación Mexicana de Patología Clínica A.C. y el Colegio Poblano de Patología Clínica A.C., le otorgaron el Premio Chirón y la Mención Honorífica "Dr. Luis Rodríguez Villa”. 
Por sus acciones y apoyo a favor de la implementación de la Ley General para el Control del Tabaco, en el año 2009 fue reconocido con la “Medalla al Mérito en Salud Pública” del Instituto Nacional de Salud Pública (INSP).
Obtuvo la distinciones como Investigador Nacional nivel I por el Sistema Nacional de Investigadores (México) del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT); "Maestro Emérito de México por la Plataforma de Opinión y Expresión Magisterial A.C.; Primer Lugar del Premio a la Innovación en Transparencia por el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (IFAI); Medalla "Mérito Sanitario" 2017 por la Sociedad Mexicana de Salud Pública. Recientemente fue condecorado con el "Premio Águila 2020" CANACINTRA por su destacada labor legislativa.

Referencias 
↑Da Márquez posesión a cinco secretarios El Sol de León. 28 de septiembre de 2012.
↑Impulsará Éctor Jaime Ley antitabaco en el estado Milenio Noticias. 9 de junio de 2011.
↑Recibe Éctor Jaime Ramírez Barba Medalla al Mérito Sanitario 22 de noviembre de 2017.
↑Presenta GPPAN Guanajuato su Agenda Legislativa. 5 de octubre de 2017.
↑Gana Éctor Jaime Distrito Federal en León, Guanajuato 27 de noviembre de 2018.
↑Integrará Ector Jaime Comisión Permanente del Congreso de la Unión.. 1 de mayo de 2020. 
↑Recibe Éctor Jaime Águila CANACINTRA al Mérito Legislativo". 25 de noviembre de 2020. 
↑Insuficientes vacunas anticovid enviadas a Guanajuato 14 de enero de 2021.

Enlaces externos 
Cámara de Diputados LXIV Legislatura 
Página Personal - ectorjaime.com
Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Guanajuato
Gobierno del Estado de Guanajuato
Presidente Directivo del Instituto de la Mujer Guanajuatense
Cámara de Diputados LX Legislatura

Nacidos en León de Los Aldama
Diputados de la LX Legislatura de México
Diputados de la LXIV Legislatura de México
Diputados de la LXV Legislatura de México
Miembros del PAN de Guanajuato
Médicos de Guanajuato
Miembros de la Academia Nacional de Medicina de México